Vitesse kwam in het seizoen 1984/1985 voor het vijfde jaar op rij uit in de Eerste divisie. Daarnaast nam het Arnhemse elftal deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Samenvatting
Op 15 juni 1984 werd Vitesse opgesplitst in twee takken: de stichting Vitesse voor het betaald voetbal en de vereniging Vitesse 1892 voor de amateurs. Op 18 april 1983 was reeds besloten tot de splitsing, maar het seizoen 1984/'85 is het eerste seizoen dat deze takken als zelfstandige organisaties naast elkaar bestaan. De eerste voorzitter van de betaald voetbal stichting Vitesse was Karel Aalbers.

De Vitesse-selectie stond in het seizoen 1984/'85 onder leiding van trainer Clemens Westerhof.

In de Eerste divisie behaalde Vitesse de 17e plaats met 24 punten (in het "2 punten"-systeem). Vitesse plaatste zich niet voor de nacompetitie.
In de KNVB beker behaalde Vitesse de achtste finale waarin FC Wageningen met 0–1 te sterk was.

In de competitie bezochten gemiddeld 2.412 toeschouwers Vitesse in Nieuw-Monnikenhuize.

Selectie en statistieken
Legenda

Topscorers

Wedstrijden
Bron: Vitesse Statistieken

Eerste divisie

KNVB beker

Oefenwedstrijden

Zie ook 
 Vitesse
 Eerste divisie 1984/85
 KNVB beker 1984/85

SBV Vitesse naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 1984/85